Expeditionary Fighting Vehicle, een amfibisch voertuig van de Amerikaanse marine, tot 2003 bekend als Advanced Amphibious Assault Vehicle.
 efV, ook EFV en EFZ, afkortingen van efavirenz, een HIV-remmend medicijn verhandeld onder verschillende merknamen.